Die OHL-Saison 1989/90 war die 10. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Oshawa Generals gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy und setzten sich im anschließenden Playoff-Finale auch gegen die Kitchener Rangers durch, sodass sie ihren elften J. Ross Robertson Cup errangen.

Änderungen 
Die Toronto Marlboros wurden zu den Dukes of Hamilton und die Guelph Platers zu den Owen Sound Platers. Zudem benannten sich die Kingston Raiders in Kingston Frontenacs um, während die Windsor Compuware Spitfires zu ihrer ursprünglichen Bezeichnung Windsor Spitfires zurückkehrten.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1989/90 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1989/90 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1990

Weblinks 
 OHL 1989/90 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1989/90